«Индепендье́нте дель Ва́лье» () — эквадорский футбольный клуб из Сангольки.

Ранее был известен как «Индепендье́нте Хосе́ Тера́н».

Начиная с середины 2010-х годов «Индепендьенте дель Валье» выдвинулся в число сильнейших клубов Эквадора, добиваясь успехов и на международной арене. В 2016 году команда дошла до финала Кубка Либертадорес, в 2019 и 2022 годах «чёрно-синие» выигрывали Южноамериканский кубок. В 2021 году «Индепендьенте дель Валье» впервые выиграл чемпионат Эквадора.

Молодёжная академия клуба в 2010-е годы выдвинулась в число сильнейших в Южной Америке. Команда для игроков не старше 18 лет выиграла 10 подряд чемпионатов Эквадора (2010—2019) в своей возрастной категории, а молодёжный состав в 2020 году завоевал Молодёжный Кубок Либертадорес и ещё дважды доходил до финала этого турнира.

История 
Клуб был основан любителем футбола из Сангольки Хосе Тераном 1 марта 1958 года. Через два года после смерти своего основателя, в 1977 году, клуб был переименован в «Индепендьенте Хосе Теран». Изначально клубными цветами были красный и белый, и взяты они были у знаменитого аргентинского «Индепендьенте».

В 1995 году команда впервые пробилась во «Вторую категорию» (дивизион) эквадорского футбола, после чего название клуба поменялось на современное, а клубными цветами стали синий и чёрный. В переводе с испанского полное название клуба переводится как «Клуб особых высоких достижений „Независимые из долины“». В общей сложности во «Второй категории», третьем по значимости дивизионе чемпионата Эквадора, клуб провёл 23 полных сезона.

В 2007 году команда из Сангольки добилась повышения в классе, перейдя в Серию B — второй по старшинству дивизион Эквадора. Спустя всего два сезона «Индепендьенте», выиграв первенство в Серии B, вышел в Серию А — высший дивизион, где выступает поныне.

В сезоне 2013 года «Индепендьенте дель Валье» занял второе место в чемпионате, что на протяжении восьми лет было высшим достижением в истории клуба. Благодаря этому команда в 2014 году дебютировала в Кубке Либертадорес.

Кубок Либертадорес 2016 
Однако наиболее успешным для команды стал 2016 год, когда «Индепендьенте дель Валье» сумел дойти до финала главного клубного турнира Южной Америки. Команда начала турнир с предварительного этапа, поскольку была бронзовым призёром чемпионата Эквадора. Благодаря голу, забитому на чужом поле, «Индепендьенте» преодолел парагвайский «Гуарани». На групповой стадии эквадорцы сумели опередить опытный чилийский «Коло-Коло», а также перуанский «Мельгар», пропустив вперёд лишь бразильский «Атлетико Минейро». В 1/8 финала «Индепендьенте дель Валье» выбил из турнира действующего победителя — аргентинский «Ривер Плейт» (победа 2:0 дома, поражение 0:1 в гостях). На стадии 1/4 финала команда уругвайского тренера Пабло Репетто преодолела сопротивление мексиканского «Пумаса» благодаря победе в послематчевой серии пенальти 5:3. В полуфинале эквадорский клуб сразился с шестикратным обладателем Кубка Либертадорес аргентинской «Бокой Хуниорс». «Индепеньенте дель Валье» одержал победу в обеих встречах (2:1 дома и 3:2 в гостях) и стал третьей эквадорской командой, которой удалось выйти в финал Кубка Либертадорес. В решающих матчах команда уступила колумбийскому «Атлетико Насьоналю» (1:1 дома, 0:1 в гостях).

Южноамериканский кубок 2019 
Первый трофей в истории клуб завоевал на международной арене, выиграв в 2019 году Южноамериканский кубок. В финале, который впервые в истории состоял из одной игры на нейтральном поле, «Индепендьенте дель Валье» обыграл аргентинский «Колон» со счётом 3:1. Игра в первом тайме при счёте 1:0 в пользу эквадорцев прервалась на более чем 40 минут из-за обильного ливня и грозы. Однако матч всё же был доигран. Итоговый счёт был установлен двумя бомбардирами — вышедший на замену Алехандро Кабеса отдал пас Кристиану Дахоме, и тот забил свой четвёртый гол, сравнявшись по этому показателю с самим Кабесой. Оба отстали лишь на один гол от лучшего бомбардира турнира. Однако приз лучшего игрока был отдан вратарю Хорхе Пиносу, отбившему пенальти в начале второго тайма при счёте 2:0.

Первый чемпионский титул 
В декабре 2021 года «Индепендьенте дель Валье» впервые в своей истории выиграл чемпионат Эквадора. В финале турнира санголькцы обыграли «Эмелек» с общим счётом 4:2.

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="blue" align="left" |
|----- bgcolor="#004DFF"

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 Главный тренер:  Мартин Ансельми (1985)

Стадион 
До 2020 года команда играла на стадионе «Руминьяви», вмещающем 7 500 зрителей. 20 марта 2021 года был введён в действие новый стадион, «Банк Гуаякиль», вмещающий 12 тыс. зрителей. Для международных матчей команда использует более вместительные арены — в частности, столичный «Олимпико Атауальпа».

Достижения 
  Чемпион Эквадора (1): 2021
  Вице-чемпион Эквадора (1): 2013
  Чемпион Эквадора во Втором дивизионе (1): 2009
 Обладатель Южноамериканского кубка (2): 2019, 2022
 Обладатель Суперкопы 2023
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2016
Молодёжь
  Чемпион Эквадора (до 18 лет) (10): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Обладатель Молодёжного Кубка Либертадорес (1): 2020

Известные игроки 

  Хосе Ангуло
  Либрадо Аскона
  Луис Кайседо
  Артуро Мина
  Кристиан Нуньес
  Джефферсон Орехуэла
  Кристиан Пельерано
  Марио Рисотто
  Хуниор Сорноса
  Эмилиано Тельечеа

Известные тренеры 
  Мигель Анхель Рамирес
  Пабло Репетто

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Индепендьенте дель Валье»